

Patronyme 
 Anne-Claude Demierre (1961-), personnalité politique suisse
François Demierre (1893-1976), compositeur et organiste suisse
 Maurice Demierre (1957-1986), travailleur humanitaire suisse
 Philippe Demierre (1968-), personnalité politique suisse
Serge Demierre (1956-), coureur cycliste suisse